Nazwę Cezarea lub  Cezareja nosiło kilka różnych miast w Imperium Rzymskim:
 Cezarea – miejscowość w Izraelu, dawn. Cezarea Nadmorska
 Cezarea Filipowa – dawna nazwa miasta Banjas
 Cezarea Kapadocka – dawna nazwa miasta Kayseri w Turcji
 Cezarea Mauretańska – dawna nazwa miasta Szarszal w Algerii
 Cezarea Nadmorska (Cezarea  Palestyńska) – dawna siedziba prokuratorów rzymskich, obecnie Cezarea w Izraelu